Kim Clijsters e Ai Sugiyama hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 65-7, 6-2, 9-7.

Teste di serie

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (Campionesse)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Jelena Dokić /  Nadia Petrova (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (terzo turno)
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (terzo turno)
 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva (primo turno)

 Daniela Hantuchová /  Chanda Rubin (semifinali)
 Conchita Martínez /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Janette Husárová /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Nathalie Dechy /  Émilie Loit (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Shinobu Asagoe /  Nana Miyagi (secondo turno)
 Emmanuelle Gagliardi /  Patty Schnyder (terzo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2003